Gangnus ist der Familienname folgender Personen:

 Jala Gangnus (* 1986), deutsche Sprinterin
 Rudolf Gangnus (1883–1949), deutsch-baltisch-russischer Mathematiker und Hochschullehrer